Suchawa ist ein polnischer Ortsname:
 Suchawa (Barciany), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Sausgörken, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Suchawa (Wyryki), Dorf im Powiat Włodawski, Woiwodschaft Lublin